HMS „Juno” – nazwa noszona przez siedem okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od rzymskiej bogini Junony:
  – 32-działowa fregata piątej rangi (fifth rate) zwodowana w 1757, spalona w 1778.
  – 32-działowa fregata piątej rangi (fifth rate) zwodowana w 1780, rozebrana w 1811.
  – 26-działowy okręt szóstej rangi (sixth rate) zwodowany w 1844, w 1878 przechrzczony na HMS „Mariner”, następnie w tym samym roku na HMS „Atalanta” i przekształcony w okręt szkolny; w 1880 zatonął na Atlantyku.
  – korweta zwodowana w 1867, sprzedana w 1887.
  – krążownik pancernopokładowy typu Eclipse zwodowany w 1895, sprzedany w 1920.
  – niszczyciel typu J zwodowany w 1938, zatopiony w ataku lotniczym w 1941.
  – fregata rakietowa typu Leander zwodowana w 1965, złomowana w 1995.

Przypisy 

Juno